Покахонтас (саундтрек) () — это саундтрек-альбом к мультфильму Disney «Покахонтас» 1995 года. Он был выпущен Walt Disney Records 30 мая 1995 года на компакт-диске и аудиокассете. В саундтрек входят песни из мультфильма, в том числе каждая инструментальная песня, написанная Аланом Менкеном и Стивеном Шварцем и продирижированная . В основных песнях представлены вокальные партии , Мела Гибсона, Линды Хант, Джима Каммингса, Дэвида Огдена Стайерса и Бобби Пейдж. В саундтрек входят два хитовых сингла; «Colors of the Wind» в исполнении певицы и актрисы Ванессы Уильямс, а также песня с любовной темой мультфильма «» в исполнении кубинского певца Джона Секады и американской певицы Шанис. Мультфильм получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную музыку к фильму и лучшую оригинальную песню (за «Colors of the Wind»).

В честь двадцатой годовщины мультфильма саундтрек был обновлён и  как одиннадцатая запись из серии . Издание Legacy включает в себя полный оригинальный саундтрек к мультфильму в хронологическом порядке, а также шесть демозаписей в наборе из двух дисков. На первом диске 28 треков, а на втором 14 треков. В этот релиз вошла песня «», исполненная Кун и Гибсоном в мультфильме. Оригинальная песня в исполнении персонажей была вырезана из мультфильма и не вошла в оригинальный саундтрек. Песня была снова включена в мультфильм, когда она была переиздана к 10-летию мультфильма, и, наконец, вошла в новую версию саундтрека.

Происхождение 
Музыка для «Покахонтас» — одна из самых больших и сложных партитур, когда-либо написанных для мультфильмов Disney. Это был четвёртый мультфильм Disney, составленный Аланом Менкеном. Ранее он работал с лириком Ховардом Эшманом, который умер до создания «Покахонтас». Он начал работать со Стивеном Шварцем, который стал лириком для саундтрека.

Шварца рекомендовали Менкену люди в Disney. В документальном фильме о саундтреке Менкен говорит, что после того, как он подумал об этом, он понял, что стиль Шварца идеально подходит для музыки к фильму, потому что его сочинение представляет собой блестящее сочетание театра, фолка и классики. Менкен сказал: «Я действительно чувствовал, что мы с ним сможем найти голос, который будет уникальным для нас двоих, и мы это сделали». Первая песня, которую они написали вместе, была «Colors of the Wind». По словам Джима Пентекоста, продюсера мультфильма, эмоции в словах и музыке для «Colors of the Wind» были очень сильными и определили мультфильм и его суть. Песня была написана на начальных этапах развития сюжета. Джим Пентекост сказал: «Когда Стивен придумал название „Colors of the Wind“ () и развил свою лирику, это очень помогло нам рассказать, каким должен быть этот фильм».

Менкен и Шварц объединились и смогли создать этот саундтрек, основанный на вещах, которые они сильно переживали, и нашли способ выразить свое мнение через музыку. В документальном видео саундтрека Шварц рассказал о том, как они знали, что они хотят сказать через музыку и изобразить, кем была Покахонтас, и что они смогли найти те части себя, которые встречались с персонажем Покахонтас, чтобы создать музыку для мультфильма.

Треклист

Чарт и коммерческий успех 
Саундтрек к мультфильму, вероятно, наиболее известен по песне, которая является гимном фильма, «Colors of the Wind», которая получила премию «Оскар», премию «Золотой глобус» и премию «Грэмми». В 1995 году сингл «Colors of the Wind» занял 4-е место в поп-чартах США и стал одним из самых популярных хитов Уильямс. Саундтрек Покахонтас присоединился к другим альбомам саундтреков к мультфильмам Disney в мультиплатиновой категории сертификации Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Покахонтас был одновременно сертифицирован трижды-платиновым, платиновым и золотым. Он стал пятым подряд саундтреком для мультфильма Disney, который преодолел рубеж в 3 миллиона веха, после Русалочки, Красавицы и Чудовища, Аладдина и Короля Льва.

Саундтрек также получил премию «Оскар» за лучшую музыку к музыкальному или комедийному фильму, премию «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму, продал 2,3 миллиона копий только за оставшиеся два месяца 1995 года и занял первое место Billboard 200.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Синглы

Сертификации и продажи

Примечания 

Саундтреки 1995 года
Саундтреки Ренессанса Диснея
Саундтреки, спродюсированные Стивеном Шварцем
Саундтрек
Саундтреки, спродюсированные Аланом Менкеном
Саундтреки Алана Менкена
Саундтреки Стивена Шварца